Riksförsäkringsanstalten kan avse:

 Riksförsäkringsanstalten (byggnad) –  en kontorsfastighet vid Adolf Fredriks kyrka på Norrmalm i Stockholm från 1933
 Riksförsäkringsanstalten (myndighet) – en svensk statlig myndighet 1902–1961